Сан-Селони ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 65,2 км². Население — 16905 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Барселоны